Это — список примечательных звёзд созвездия Стрелы, упорядоченный по убыванию блеска.

Ссылки 
 
 
 

 
Стрела